Гольман — фамилия.
 Гольман, Владимир Михайлович (1934—2021) — российский строитель, бизнесмен; депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга I—IV созывов.
 Гольман, Доминик Иосифович (1899—1990) — советский писатель и поэт, российско-немецкий литератор.